Фридрих Гессен-Филипсталь-Бархфельдский (; 13 февраля 1727, Граве — 13 ноября 1777, Бархфельд) — ландграф Гессен-Филипсталь-Бархфельда из Гессенского дома.

Биография 
Фридрих — сын ландграфа Вильгельма Гессен-Филипсталь-Бархфельдского и его супруги Шарлотты Вильгельмины Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймской (1704—1766), дочери князя Лебрехта Ангальт-Бернбургского. Когда родился Фридрих, его старший брат Вильгельм уже умер, тем самым он сразу стал наследным принцем и получил впоследствии соответствующее образование и воспитание. Наследовал отцу в 1761 году.

Ландграф Фридрих женился в 1772 году на графине Софии Генриетте Сальм-Грумбахской (1740—1800), в браке детей не было.

Примечания

Литература 
 Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. 3. Section: O-Z, 23. Teil., Leipzig 1847, S. 297

Ландграфы Гессен-Филипсталя